Название ряда церквей при университетах

Православные 
Университетская церковь Московского университета — домовой православный Храм Мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова
Университетская церковь Харьковского университета — домовой православный Храм Святого Антония при Харьковском императорском университете (1823-1919)

Евангелические, лютеранские, протестантские 
 Церковь Святого Марка — церковь университетов Мюнхена
 Университетская церковь Святого Павла — церковь Лейпцигского университета
 Евангелическая университетская церковь — в Мюнстере, принадлежащая Вестфальскому университету